Калачов — русская фамилия (дворяне Калачовы).

Известные носители 
 Калачов, Виктор Васильевич (1834—1910) — русский государственный деятель; Харьковский (1882) и Костромской (1884) губернатор; член Государственного совета.
 Калачов, Геннадий Викторович (1864 — ?) — действительный статский советник, член Государственного совета.
 Калачов, Дмитрий Викторович (1861—?) — камергер, действительный статский советник, член Государственного совета.
 Калачов, Николай Васильевич (1819—1885) — русский писатель, издатель и редактор.

См. также 
 Калачёв